Андрієнко Василь Миколайович — український пожежний, педагог
 Андрієнко Василь Прокопович — Герой Радянського Союзу